Zippel ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Zippel (* 1967), deutscher Songwriter und Musikproduzent
 Christian Zippel (* 1942), deutscher Arzt und Politiker (CDU)
 Christian Zippel (Autor) (* 1984), deutscher Philosoph, Schriftsteller
 Christoph Zippel (* 1982), deutscher Politiker (CDU)
 David Zippel (* 1954), US-amerikanischer Librettist
 Eva Zippel (1925–2013), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Friedrich Zippel (1887–1960), deutscher evangelischer Pfarrer und NS-Opfer
 Gerhard Zippel (1925–2007), deutscher Lokalpolitiker (SED)
 Gregor Zippel (* 1939), deutscher Benediktinerabt
 Gustav Zippel (1850–1898), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Hartmut Zippel (1938–2020), deutscher Orthopäde, Ordinarius an der Humboldt-Universität zu Berlin
 Holger Zippel (* 1953), deutscher Fußballspieler

 Klaus Zippel (* 1936), deutscher Hörspielregisseur und -sprecher
 Wulfdiether Zippel (* 1938), deutscher Wirtschafts- und Politikwissenschaftler